Амантай:

Топонимы

Казахстан 
 Амантай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Амантай — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.

Персоналии 
 Амантай, Габдулла — башкирский поэт, литературовед, фольклорист, общественный деятель